Wlassiwka () ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wlassiwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk
 Wlassiwka (Baryschiwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka
 Wlassiwka (Krasnodon), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon
 Wlassiwka (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw
 Wlassiwka (Kehytschiwka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka
 Wlassiwka (Itschnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja